Севилья () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1903 году. Муниципалитет Севилья был выделен в отдельную административную единицу в 1914 году.

Географическое положение 

Город расположен в северо-восточной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 104 километров к северо-востоку от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1617 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Севилья граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Сарсаль, на юго-западе — с муниципалитетами Бугалагранде и Тулуа, на северо-востоке — с муниципалитетом Кайседония, на севере — с территорией департамента Киндио, на юго-востоке — с территорией департамента Толима. Площадь муниципалитета составляет 639 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 45 142 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,5 % от населения Севильи, женщины — соответственно 50,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,5 %; индейцы — 0,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 86,7 %.

Экономика 
Основу экономики Севильи составляют сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и лесозаготовка.

59,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 31,6 % — предприятия сферы обслуживания, 7,2 % — промышленные предприятия, 1,7 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука